George Downing peut faire référence à :

  (1584–c. 1659), pionnier anglais colon en Irlande
Sir George Downing,  baronnet (1623–1684), soldat et diplomate anglo-irlandais qui a donné son nom à Downing Street à Londres
Sir George Downing,  baronnet (c. 1656–1711), Teller of the Receipt de l'Échiquier
Sir George Downing,  baronnet (1685–1749), homme politique britannique
  (1963-), entrepreneur britannique
  (1819–1903), abolitionniste américain et militant des droits civiques
  (1897–1973), entraîneur de football américain, de basket-ball et de baseball
  (1930–2018), surfeur américain